Pasirbaru (Pagelaran), een plaats in Indonesië
Pasirbaru (Cisolok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing